Anapu kan syfta på:

Brasilien 

 Anapu (ort), Pará, 
 Anapu (kommun), Pará,